Marché central de Montréal
Marché central de Nancy
Marché central de Phnom Penh
Marché central de Pontevedra (Espagne)
Marché central de Valence (Espagne)
Marché central de Royan